Mary Anderson (1859-1940) – attrice teatrale
 Mary Anderson (1897-1986) – attrice del cinema muto
 Mary Anderson (1918-2014) – attrice di cinema
Mary Anderson – inventrice statunitense
 Mary Anderson (1939 – ) – scrittrice